Дубовцы — название населённых пунктов:

Беларусь 
 Дубовцы — деревня в Мошканском сельсовете Сенненского района Витебской области.
 Дубовцы — деревня в Немойтовском сельсовете Сенненского района Витебской области.
 Дубовцы — деревня в Волковысском районе Гродненской области.
 Дубовцы — деревня в Воложинском районе Минской области.

Украина 
 Дубовцы — село в Галичском районе Ивано-Франковской области.
 Дубовцы — село в Тернопольском районе Тернопольской области.
 Дубовцы — село в Кицманском районе Черновицкой области.